De vlag van Groningen (provincie);
  De vlag van Groningen (stad).